Kevin Devine ist der Name folgender Personen:
* Kevin Devine (Eishockeyspieler) (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer, -funktionär und -scout
 Kevin Devine (Footballspieler) (* 1974), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kevin Devine (Musiker) (* 1979), US-amerikanischer Singer-Songwriter und Musiker